Хармандир-Сахіб, або Золотий храм — головний храм сикхів в Амрітсарі, Індія.
 Золотий храм — центральна культова будівля в архітектурному ансамблі японського буддистського монастиря.

 «Золотий Храм» — роман японського письменника Юкіо Місіми.